Ел Ранчо има више значења:
 Ел Ранчо (Калифорнија)
 Ел Ранчо (Нови Мексико)